

L’éléphant blanc peut faire référence à :

 l’éléphant blanc : un éléphant présentant un albinisme (ceux-ci sont appréciés et recherchés dans différentes cultures asiatiques)
 l’éléphant blanc : expression utilisée pour désigner un projet coûteux et de prestige lancé sans pertinence économique
 l’Éléphant blanc () est une récompense cinématographique russe décernée par la Russian Guild of Film Critics
 l’ordre de l'Éléphant blanc () est un ordre honorifique de Thaïlande
 Éléphant Blanc, ancien observatoire astronomique polonais
 L'Éléphant blanc, téléfilm franco-italien réalisé par Gianfranco Albano et diffusé pour la première fois en 1998.